Esistono più comuni francesi con questo nome

Montjay – Alte Alpi
Montjay – Saona e Loira